Деревцово — название населённых пунктов:

Россия 
 Деревцово — село в Шелопугинском районе Забайкальского края.
 Деревцово — деревня в Боровичском районе Новгородской области.